Poljanec ist der Familienname folgender Personen:

 David Poljanec (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Vinko Poljanec (1876–1938), österreichischer Pfarrer und Politiker